Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1997 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1997 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KS Pocztowiec TP S.A. Poznań, MOK Chrobry Głogów, PTSz Płock und LKS ZPD Jasień in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei MKS Rymer Niedobczyce neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 84 Spieler zum Einsatz, von denen 56 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Igor Khenkin (Gorzów Wielkopolski), 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte seine Mannschaftskollegin Iweta Radziewicz. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Jan Przewoźnik (Gorzów Wielkopolski) mit 3,5 Punkte aus 4 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1997), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1997; ISR = Israel, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

KS Polonia PKO BP Warszawa

MKS Rymer Niedobczyce

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

GKS Gedania Gdańsk

MZKS Pocztowiec Poznań

MOK Chrobry Głogów

PTSz Płock

LKS Czarny Koń Bukowno

ZPD Technolog Jasień

KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki

ASSz Miedź Legnica

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1997
1 Liga Schach 1997